Икарус ИК-2 — югославский истребитель 1930-х годов. 
ИК-2 Покров — исправительная колония общего режима в городе Покрове (Владимирская область).